Ruta 68 o Carretera 68 es la denominación de varias carreteras:

 Ruta Nacional 68, en Salta, Argentina.
 Ruta 68, entre Santiago y Valparaíso, en Chile. 
 Ruta de Illinois 68, en Illinois, Estados Unidos.
 Ruta Estatal de Arizona 68, en Arizona, Estados Unidos.
 Ruta Estatal de California 68, en California, Estados Unidos.

Carreteras por número